Die Fußball-Amateurliga Rheinland 1961/62 war die 10. Saison der 1. Amateurliga, dem Vorgänger der Verbandsliga Rheinland, auch Rheinland-Liga genannt. Diese Liga stellte bis 1963 den Unterbau zur II. Division Südwest dar und war somit in der Gesamtligen-Hierarchie drittklassig. Es war die 6. Saison, in der die Liga mit zwei Spielstaffeln Ost und West spielte. Zwischen den beiden Staffelsiegern wurde der Rheinlandmeister ermittelt.

Abschlusstabellen 
Rheinlandmeister wurde der Sieger der Staffel Ost, der VfB Wissen, nach einem 4:2-Sieg über West-Meister Alemannia Plaidt im Meisterschaftsspiel in Neuwied. Die anschließende Aufstiegsrunde zur II. Division Südwest beendete Wissen auf dem zweiten Platz, der zum Aufstieg berechtigte.

Den Abstieg in die 2. Amateurliga mussten die Altenkirchener SG, der FC Urbar, der SV Leiwen und der Rheinlandmeister vom Vorjahr SV Ehrang antreten.

Für die nachfolgende Saison 1962/63 kamen als Aufsteiger aus den 2. Amateurligen:
 in die Staffel Ost: TuS Montabaur, SpVgg Neuwied, SpVgg Bendorf
 in die Staffel West: VfL Pünderich

Staffel Ost

Staffel West 
Nach 26 Spieltagen lagen BSV Weißenthurm und Alemannia Plaidt punktgleich vorne. In diesem Fall entschied nicht das bessere Torverhältnis von Weißenthurm, sondern es wurde ein Entscheidungsspiel in Andernach durchgeführt, das Plaidt in der Verlängerung mit 3:2 für sich entscheiden konnte und dadurch Gegner von Wissen im Meisterschaftsspiel wurde.

Weblinks 
 Ehrentafel Rheinlandmeister bei D.S.F.S
 Amateurliga Rheinland 1961/62 bei f-archiv.de
 1. Amateurliga Rheinland Ost 1961/62 auf den Seiten der Agentur für Information und Statistik, abgerufen am 6. März 2022
 1. Amateurliga Rheinland West 1961/62 auf den Seiten der Agentur für Information und Statistik, abgerufen am 6. März 2022

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1961/62
1961